Islanda a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice în 1908, apoi a luat o pauză de patru olimpiade. De Jocurile Olimpice de vară din 1936 de la Berlin și-a trimis sportivii să concureze la toate Jocurile Olimpice de vară. Începând cu 1948 a concurat și la toate Jocurile Olimpice de iarnă, cu excepția celor din 1972.

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Medaliații

Referințe
  Islanda la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Islandei  pe Sports Reference